Hargs församling kan syfta på:

 Hargs församling, tidigare församling i Uppsala stift 
 Västra Hargs församling, tidigare församling i Linköpings stift 
 Östra Hargs församling, tidigare församling i Linköpings stift